Antic gos pastor anglès (del seu nom en anglès Old English Sheepdog), raça de gos pastor originària d'Anglaterra
 OEs també és l'àlies de l'Old Etonians Football Club, club de futbol d'Eton, al Regne Unit